Mokrý může být:

 Mokrý - vesnice v ČR

příjmení
 Antonín Mokrý (rozcestník) – více osob
 František Viktor Mokrý (1892–1975) – český malíř a pedagog
 Jarmil Burghauser (1921–1997) – vlastním jménem Jarmil Michael Mokrý, český hudební skladatel a vědec
 Otokar Mokrý (1854–1899) – český básník, žurnalista a překladatel z francouzštiny a polštiny
 Petr Mokrý (* 1942) – český hokejista
 Robert Mokrý (* 1967) – český fotbalista